Fomitopsis — рід грибів родини Fomitopsidaceae. Назва вперше опублікована 1881 року.

Класифікація 
До роду Fomitopsis відносять 114 видів:

Примітки

Джерела 
 Karsten, P.A. 1881. Symbolae ad mycologiam Fennicam. VIII. Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica. 6: 7-13 — P. 9.

Роди грибів
Фомітопсисові
Деревні гриби